Miejscowości w Polsce: 
 Gąsiorów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Daszyna
 Gąsiorów – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie przysuskim, w gminie Przysucha 
 Gąsiorów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Żerków
 Gąsiorów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kościelec